Novo Selo (makedonska: Ново Село) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Zelenikovo, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Skopje. Novo Selo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novo Selo är huvudsakligen kuperad. Novo Selo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Strahojadica,  meter över havet,  km väster om Novo Selo. Runt Novo Selo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kisela Voda,  km nordväst om Novo Selo. 

Omgivningarna runt Novo Selo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zelenikovo (kommun)